Крістіан (округ, Іллінойс)
Крістіан (округ, Кентуккі)
Крістіан (округ, Міссурі)